Die Liste der Naturdenkmale in Kirchberg an der Jagst nennt die verordneten Naturdenkmale (ND) der im baden-württembergischen Landkreis Schwäbisch Hall liegenden Stadt Kirchberg an der Jagst. In Kirchberg an der Jagst gibt es insgesamt 49 als Naturdenkmal geschützte Objekte, davon 23 flächenhafte Naturdenkmale (FND) und 26 Einzelgebilde-Naturdenkmale (END).

Stand: 1. November 2016.

Flächenhafte Naturdenkmale (FND)

Einzelgebilde (END)

Weblinks 
 Schutzgebietsverzeichnis der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
 Übersichtstabelle: FND, END

Naturdenkmale
Kirchberg an der Jagst